Saint-Priest (Creuse) – francuska gmina w regionie Limousin
 Saint-Priest (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Saint-Priest (Rodan) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy